Liuda ist ein weiblicher litauischer Vorname, abgeleitet von Ljudmila. Die männliche Form ist Liudas.

Personen 

 Liuda Purėnienė (1884–1972),  Juristin und Politikerin

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname